

Technologie 

 Un radar (de l'anglais radio detection and ranging) est un système de détection utilisant des ondes électromagnétiques.

Techniques du radar 

 Un radar bistatique est un radar dont l'émetteur et le récepteurs sont séparés ;
 Un radar passif est un radar qui peut détecter et suivre un objet en utilisant les réflexions de sources étrangères au système telles que des stations de radiodiffusion ou de radiocommunication ;
 Le radar monopulse est une amélioration du radar à balayage conique ;
 Un radar trans-horizon est un radar HF d'une portée de plusieurs milliers de kilomètres ;
 Le pic-vert russe est un radar trans-horizon utilisé par les soviétiques de 1976 à 1989 ;
 Le radar Doppler utilise l'effet Doppler-Fizeau pour la mesure de vitesses ;
 Le radar Doppler pulsé, dérivé du précédent ;
 Un radar à balayage conique, type de radars qui utilise une technique relativement ancienne pour améliorer la précision de la poursuite des cibles ;
 La détection par constant false alarm rate, CFAR, (taux constant de fausses alertes) fait référence à une forme d'algorithme utilisée dans les radars pour isoler le signal d'une cible d'un bruit de fond important ;
 La fréquence de répétition des impulsions radar est le nombre d'impulsions émises par un radar chaque seconde ;
 Caractéristiques du signal radar ;
Brouillage et déception radar.

Usages 

 Un radar naval est utilisé sur un navire ou pour la surveillance du trafic maritime ;
Radar à pénétration de sol ou radar géologique ou géoradar, est un radar utilisé en géophysique pour étudier la composition et la structure du sol. 
Un radar de contrôle aérien est un radar utilisé pour repérer, suivre et guider les aéronefs par le service de contrôle de la circulation aérienne (contrôle radar) :
radar primaire ou radar de veille anti-aérienne ;
radar secondaire (utilisant un transpondeur à bord de l'avion) ;
radar d'approche de précision pour l'atterrissage tout temps ;
radar de surveillance d'aéroport pour la position des aéronefs dans l'espace aérien autour des aéroports (zone terminale).
 Un radar météorologique est utilisé en météorologie pour détecter les précipitations ou les cisaillements de vent ;

 Un radar de contrôle routier est destiné à la détection des excès de vitesse des véhicules. Parmi ceux-ci :
Un radar automatique est disposé sur le bord des routes et fonctionne seul, sans l'intervention d'un opérateur
Radar automatique en France ;
Un radar tronçon mesure la vitesse moyenne sur un tronçon de route ;
 Un radar pédagogique indique la vitesse à l'automobiliste, sans sanction.
Un radar de feu détecte le franchissement au rouge d'un feu de circulation ;
Un « radar de recul » est installé sur un véhicule pour estimer la distance des obstacles (il n'utilise pas le principe du radar mais des capteurs à ultrason)

Usages militaires 

 Un radar de suivi de terrain embarqué dans un avion permet de détecter le sol pour voler au plus bas en suivant le relief ;
Un radar de conduite de tir, ou radar de poursuite, est un radar permettant de suivre une ou plusieurs cibles aériennes notamment pour le pointage de canons ou missiles anti-aériens ;
Un radar de contrebatterie est un radar servant à déterminer le point de départ d'un tir d'artillerie adverse.
Un radar de mesure balistique est un radar Doppler utilisé pour mesurer la trajectoire d'un projectile.
Le radar H2S et le radar H2X sont deux radars utilisés pour le bombardement aérien lors de la Seconde Guerre mondiale :
 Le radar SCR-268 est le premier radar opérationnel de l'Armée de terre des États-Unis ;
 Le radar SCR-270 est un des tout premiers systèmes de veille lointaine ;
 Le Radar Lichtenstein est un radar aéronautique embarqué allemand de la Seconde Guerre mondiale ;
 Le Radar FuG 240 Berlin est un radar décimétrique de l'armée de l'air allemande au cours de la Seconde Guerre mondiale ;
 Le Radar FuG 200 Hohentwiel est un radar décimétrique utilisé par l'armée de l'air allemande au cours de la Seconde Guerre mondiale. Il existait aussi dans une version navalisée ;

Autres 

Corporal Walter (Radar) O'Reilly, le personnage de fiction de M*A*S*H ;
Radar est une chanson de la chanteuse américaine Britney Spears ;
 La Radar, un petit roadster construit sur la base de la 2 CV Citroën ;
Radar, une chaine de supermarchés rachetée par le Groupe Carrefour ;
Radar, un périodique français à sensation du  à 1962 ;
 Radar est le nom du chien mascotte de la caserne dans la série animée Sam le pompier.
 Radar Island, une île du Nunavut, au Canada.